MaximumHappy II — двенадцатый студийный альбом российской панк-рок-группы «Тараканы!». Выпущен 2 сентября 2013 года. Является второй частью двойного альбома: первая, MaximumHappy I, увидела свет 25 марта 2013 года.

История создания 
Запись песен для первой и второй частей альбома MaximumHappy проходила одновременно, с 18 ноября по 6 декабря 2012 года на студиях Stereo-Labs Studio и Rock or Die Studios в немецком городе Дюссельдорфе. Сведение материала проходило там же. Альбом записывался с помощью краудфандинга, проведённого на портале Planeta.ru. Дмитрий Спирин в интервью радиостанции «Маяк» признался, что несмотря на объявленный сбор средств среди поклонников группы, «Тараканы!» поехали записывать альбом на свои деньги, не рассчитывая, что им удастся собрать заявленную сумму в 250 000 рублей. Однако, несмотря на то, что собранная сумма в 2 раза превысила заявленную, реальные затраты на альбом были гораздо больше. Группа просто не хотела отпугнуть акционеров суммой порядка миллиона рублей.

Список композиций

Видеоклип 
На песню «Любовь со 101 взгляда» был снят видеоклип. Его премьера состоялась 13 сентября 2013 года на телеканале «Муз-ТВ». Съёмка проводилась в январе 2013 года в Испании, параллельно со съёмкой клипа на песню «Пять слов» с альбома MaximumHappy I. Автор обоих клипов — Александр Соломатин. Его идея заключалась в том, что «Пять слов» и «Любовь со 101 взгляда» — это две серии, две части одной истории. История в клипе «Любовь со 101 взгляда» начинается там, где она в клипе «Пять слов» остановилась.

Участники записи 
Группа «Тараканы!»
 Дмитрий Спирин — вокал
 Василий Лопатин — гитара
 Николай Стравинский — гитара
 Александр Пронин — бас-гитара
 Сергей Прокофьев — барабаны

Приглашенные музыканты
 Микаэль Черницки — бэк-вокал
 Фрэнк Тёрнер (ex-Million Dead) — вокал
 Сергей Карамушкин (Anacondaz) — вокал
 Артём Хорев (Anacondaz) — вокал

Примечания

Ссылки 
 http://tarafany.ru/new-album/maximumhappy-volume-two/

Альбомы группы «Тараканы!»